Transformers: Robots in Disguise (2001), een Japanse animatieserie
Transformers: Robots in Disguise (2015), een Amerikaanse animatieserie